Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale André Göransson e Ben McLachlan hanno sconfitto Evan King e Mitchell Krueger con il punteggio di 6-4, 6-7(3-7), [10-5].

Teste di serie 

  Nathaniel Lammons  /  Jackson Withrow (quarti di finale)
  André Göransson /  Ben McLachlan (campioni)

  Sander Gillé /  John-Patrick Smith (quarti di finale) 
  Hans Hach Verdugo /  Hunter Reese (primo turno)

Wildcard 

  Christopher Eubanks /  Ben Shelton (quarti di finale)

  Brandon Holt /  Nicholas Monroe (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chicago Men's Challenger 2022